Dama (escacs), peça més potent dels escacs i de les dames
 Dama (gènere), gènere de cérvols
 Dama (llengua), llengua gairebé extinta, de la que s'ha trobat un petit grup de 50 parlants a la subdivisió de Rey-Bouba, a la província del Nord (Camerun)
 Damà, mamífer de l'ordre Hyracoidea
 Primera dama, esposa del president o primer ministre d'alguns estats
 Dama, títol nobiliari assimilable al senyor masculí
 Dama d'honor, dona que acompanyava una princesa, modernament la que acompanya la reina de bellesa o la núvia al seu casament 
 Escultures:
 Dama d'Elx, escultura molt antiga trobada al jaciment arqueològic de l'Alcúdia 
 Dama d'Eivissa, figura d'argila del segle III aC
 Dama d'Auxerre, escultura de l'antiga Grècia
 Dama de Cabdet, bust femení tallat en pedra pertanyent a l'art iber datada al voltant del 
 Dama de Guardamar o Dama de Cabeço Soler, escultura molt antiga trobada al jaciment arqueològic de Cabeço Soler 
 Toponímia:
 Roca de la Dama, Pallars Jussà
 El cul de la Dama, Ripollès
 Miscel·lània:
 La dama de piques (Txaikovski), òpera de Txaikovski